Novoa oder Nóvoa ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Antonio Novoa (* 1988), argentinischer Biathlet
 Felipe Novoa (* 1984), chilenischer Judoka
 Hugo Novoa (* 2003), spanischer Fußballspieler

 Leopoldo Nóvoa (1919–2012), spanisch-uruguayischer Künstler
 Nelia Novoa (* 1992), deutsche Kinderdarstellerin
 Oswaldo Novoa (* 1982), mexikanischer Boxer
 Rodolfo Nin Novoa (* 1948), uruguayischer Politiker